Detta är en lista över de 185 kommunerna i departementet Lozère i Frankrike.

Lozère
Kommuner Lozère